ISP puede referirse a:

 ISP, siglas del inglés In-System Programming, traducido como "programación en el sistema".
 ISP, siglas del servicio público chileno, Instituto de Salud Pública de Chile.
 ISP, siglas en inglés de Internet Service Provider, traducido como "proveedor de servicios de Internet".
 ISP, siglas utilizadas para referirse al Instituto Superior Tecnológico Privado "Sistemas Perú", Instituto Sistemas Perú.
 ISP, sigla del inglés Specific impulse, traducido como "impulso específico", un parámetro de los motores cohete.

 Otros
 ISP, sigla de índice sintético de población, utilizada en demografía y estadística.
 ISPS, sigla de International Ship and Port Facility Security, utilizada en tráficos y fletes marítimos, traducido como "código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias".

Siglas